

Fumetti 
 Opal City – città immaginaria dell'universo DC Comics

Geografia 
Canada
 Opal – centro abitato dell'Alberta

Stati Uniti d'America
 Opal – census-designated place della Virginia
 Opal – centro abitato del Wyoming

Altro 
 Opal – gruppo musicale statunitense
 Opal – rivelatore di particelle del CERN
 Opal – veicolo trasporto truppe
 The Opals – soprannome delle giocatrici della Nazionale di pallacanestro femminile dell'Australia